Benjamin Bonzi era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Mattia Bellucci ha sconfitto Matteo Arnaldi con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Hugo Gaston (ritirato)
  Hugo Grenier (secondo turno)
  Ugo Humbert (semifinale)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Grégoire Barrère (quarti di finale)

  Jack Sock (primo turno, ritirato) 
  Jurij Rodionov (semifinale) 
  Geoffrey Blancaneaux (primo turno) 
  Alexander Shevchenko (primo turno)

Qualificati 

  Federico Gaio (primo turno)
  David Ionel (secondo turno)
  Mattia Bellucci (campione) 

  Salvatore Caruso (quarti di finale) 
  Valentin Royer (quarti di finale) 
  Clément Tabur (primo turno)

Lucky loser 

  Adrian Andreev (primo turno)

Wildcard 

  Dan Added (primo turno)
  Jurgen Briand (primo turno)

  Luca Van Assche (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Saint-Tropez Open 2022